El término Tomorrowland hace referencia a varios artículos:

 a Tomorrowland, un área temática de Disneyland;
 a Tomorrowland, un festival de música electrónica en Boom, un pueblo de Bélgica;
 a Tomorrowland, una película de ciencia ficción del 2015.